Ричвуд () — топоним.

Ричвуд — город в штате Западная Виргиния, США.
Ричвуд — тауншип в штате Миннесота, США.
Ричвуд — город в штате Луизиана, США.
Ричвуд — город в штате Висконсин, США.
Ричвуд — город в штате Техас, США.
Ричвуд — деревня в штате Огайо, США.